Adalgisa är ett släkte av fjärilar. Adalgisa ingår i familjen Mimallonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar